Wassili Alexejewitsch Lakejew (russisch Василий Алексеевич Лакеев; * 7. November 1984 in Moskau, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er begann im Alter von sieben Jahren durch seinen Vater Alexei Borissowitsch Lakejew mit dem Tischtennissport. 2015 wurde er mit Wjatscheslaw Burow russischer Meister im Doppel. Er nahm einmal an einer Europameisterschaft teil und qualifizierte sich einmal für die World Tour Grand Finals.

Turnierergebnisse

Vereine 
 2003–2007: TNK-BP
 2008–2013: MOEK
 2013–2015: Kamdor
 2015–2016: Sparta & K
 2016–2019: Fibrain AZS Politechnika Rzeszow
 2019–2020: VILLENEUVE PPC 1

Privat 
Er ist mit Marina Wjatscheslawowna Krajewa verheiratet, welche als Tischtennistrainerin arbeitet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Anastassija. Die Familie lebt in Nischni Nowgorod.

Weblinks 

 Wassily Aleksejewitsch Lakejew Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 8. Januar 2020)
 Wassily Aleksejewitsch Lakejew Weltranglistenplatzierungen auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 8. Januar 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1984
Mann